Vaticaanstad, de soevereine staat die op 11 februari 1929 (Verdrag van Lateranen) werd opgericht
 de Heilige Stoel, het centrale bestuursorgaan van de Katholieke Kerk
 de Romeinse Curie, het dagelijks bestuur van de Katholieke Kerk
 Vaticaanse Heuvel, de heuvel in Rome waarop Vaticaanstad is gebouwd en waaraan het zijn naam ontleent